R2 nebo R2 může být:

 Koeficient determinace  R2 ve statistice
 ℝ2 – dvourozměrný prostor či souřadná soustava s reálnými souřadnicemi
 Rychlostní silnice R2 (Slovensko) – plánovaná silnice
 Regionalna cesta R2-430 – silnice ve Slovinsku
 Windows Server 2012 R2 – operační systém
 Windows Server 2008 R2 – operační systém
 Tatra R2 – prototypová drážní jednotka
 R2-D2 – fiktivní robot ze Star Wars